Diderot bezeichnet:
 Diderot (Mondkrater), Krater des Erdmondes

Diderot ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Antoinette Diderot (1710–1796), Ehefrau des französischen Enzyklopädist und Philosophen Denis Diderot
 Denis Diderot (1713–1784), französischer Philosoph, Aufklärer, Theaterautor und Enzyklopädist
 Didier Diderot (1685–1759), französischer Handwerker und Messerschmied, Vater von Denis Diderot
 Didier-Pierre Diderot (1722–1787), französischer Kleriker, Stiftsherr von Langres, chanoine écrivain de Langres, Bruder von Denis Diderot

Siehe auch:
 Diderot-Effekt, Begriff aus der Konsumforschung
 Universität Paris-Diderot